Willem Gevers ist der Name folgender Personen:

* Willem Gevers (Diplomat, 1856) (Willem Alexander Frederik Gevers; 1856–1927), niederländischer Diplomat
 Willem Gevers (Diplomat, 1911) (Willem Johan Gijsbert Gevers; 1911–1994), niederländischer Diplomat und Bobfahrer